Mississippi Queen steht für:

 Mississippi Queen (Brettspiel), Spiel des Jahres 1997
 Mississippi Queen (Lied), Lied der Rockband Mountain
 Mississippi Queen (Schiff, 1976), US-amerikanischer Heckraddampfer
 Mississippi Queen (Schiff, 1987), deutsches Passagierschiff